Mano – Organo prensile del genere Primates, all'estremità degli arti anteriori, a costituirne l'autopodio.

Geografia 
Mano – comune della Francia
Mano – ward dello Zambia
Mano – un fiume della Liberia

Altro 
Mano – sensazione tattile che si riceve toccando tessuti, filati e maglie
Mano – setta criminale dei fumetti Marvel
Mano – personaggio de La famiglia Addams
Mano – super criminale della DC Comics, membro dei Fatal Five
Mano – cognome italiano, diffuso in Piemonte, Veneto, Lombardia e Valle d'Aosta
Mano o Manos – cognome fanariota
Moisés Miguel José, detto Mano – calciatore angolano
Mano – un'etnia dell'Africa Occidentale
Mano – unità di misura di lunghezza
Mano – figura araldica

Pagine correlate 
La mano